

Prénom ou surnom 
 Lizbeth Yareli Salazar (1996-), coureuse cycliste mexicaine.
 Lizbeth Webb (1926-2013), chanteuse soprano et actrice de théâtre britannique.

Voir aussi